tbt – codice ISO 639-3 della lingua tembo (kitembo)
 TBT – Time Based Text
 Tributiltina – composto chimico usato come agente antimuffa nelle vernici per le barche